Чоу () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Алекс Чоу — лідер студентського руху Гонконгу
 Агнес Чоу — гонконзька активістка
 Емі Чоу — американська гімнастка
 Раймонд Чоу — гонконзький продюсер
 Стівен Чоу — гонконзький комедійний актор
 Чоу Тао — китайська гімнастка
 Чоу Тсу-ю — тайванська співачка й танцівниця
 Чайна Чоу — британська й американська акторка
 Келсі Чоу — американська акторка